Engels voor burgeroorlog
vaak duidend op de Amerikaanse Burgeroorlog
Civil War (nummer), een single van de band Guns N' Roses
Civil War (Marvel), een crossover-stripreeks van Marvel Comics
Captain America: Civil War, de derde Captain America-film van Marvel
Civil War (album), een album van de Amerikaanse punkband Dillinger Four
 Civil War (band), een Zweedse metal-band gevormd door leden van Sabaton